

Geografia 
 Briones – comune spagnolo nella comunità autonoma di La Rioja

Persone 
 Antonio Briones – allenatore di calcio spagnolo
 Carlos Briones – ex calciatore messicano
 Isa Briones – attrice statunitense di origine britannica
 Jon Jon Briones – attore e cantante filippino